Макс Бернхард Антон фон Бер (; , Дёнхофштедт, Восточная Пруссия, Королевство Пруссия, ныне Дрогоше, гмина Барцяны, Польша — , , Германское государство) — немецкий архитектор.

Сын протестантского священника. Окончил Берлинскую строительную академию. С 1874 года работал инспектором по строительству правительственных зданий в министерстве общественных работ Пруссии. В 1881 году сдал второй государственный экзамен, позволивший ему практиковать в качестве архитектора. В силу проявленных на экзамене исключительных знаний получил государственную стипендию для стажировки в Италии, где изучал творческое наследие Бальдассаре Перуцци.

По возвращении на службу получил первое задание, в 1883—1886 гг. спроектировав и построив (при участии своего начальника ) здание администрации округа Бреслау, которое ныне занимает вроцлавский Национальный музей. По окончании этой работы переведён на расширение и реконструкцию административных зданий округа Хильдесхайм. Во второй половине 1890 г. строительный инспектор района Гослар, на этом посту руководил, в частности, масштабной реставрацией  в Госларе. В 1901—1904 гг. заведующий отделом строительства в администрации округа Кобленц, затем в 1904—1912 гг. — округа Трир (где занимался, в частности, реставрацией Трирского собора) и наконец в 1912—1919 гг. — округа Кёслин.

Опубликовал ряд статей об архитектурных сооружениях, с которыми соприкасался в ходе работы, и, отдельной брошюрой, «Римские архитектурные памятники в Трире и окрестностях» (; 1909).

Орден Красного орла IV класса (1908).

Примечания 

Архитекторы Германии